Savi kan som auktorsförkortning betyda:

 Paolo Savi
 Gaetano Savi

Robotskapade auktorsförkortningar